Герцог Севильский () — наследственный испанский титул грандов 1-го класса. Он был создан в 1823 году испанским королем Фердинандом VII для своего племянника, Энрике де Бурбона (1823—1870), третьего сына Франсиско де Паула де Бурбона, инфанта Испании (1794—1865), и внука короля Карла IV Бурбона.

Название титула происходит от названия города Севилья (ныне — провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия).

Список герцогов Севильских

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">
</div>

Источники 
 Juan Martina Torres, The History of Spanish Nobility, 1500-present (Madrid 2009), for the: Universidad Complutense de Madrid (UCM) (translated title)

Ссылки 
 Duques de Sevilla

Герцоги Испании
Гранды Испании